Le patronyme est partagé par :
 La Famille Bonamy 
 François Bonamy (1710-1786), médecin et botaniste français
 Eugène Charles Bonamy, médecin français du 

Autres Bonamy :
 Charles Auguste Bonamy, militaire français, (1764-1830)
 Olivia Bonamy, actrice française, née en 1972
 Pierre Nicolas Bonamy, érudit français, (1694-1770)

Variante Bonnamy : 
 Émile Bonnamy (1844-1920), compositeur français
 Raoul Bonnamy (1907-1943), militant communiste mort en déportation

Patronyme français
Homonymie de patronyme